Сборная Чехии по футболу до 21 года () — национальная сборная Чехии, в которой могут играть футболисты не старше 21 года. Сборная находится под управлением Футбольной ассоциации Чехии. Игроки сборной принимают участие в Чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд. В чемпионате Европы участвовала пять раз (первый раз в 1996 году), а в 2002 году стала чемпионом Европы благодаря блестящей игре Петра Чеха (он также получил приз лучшего игрока).

В 2011 году чехи как победители стыковых матчей участвовали в молодёжном чемпионате Европы, выступив в группе A с Украиной, Англией и Испанией. Заняв второе место и пропустив вперёд испанцев, чехи вышли в полуфинал, где уступили Швейцарии, а в матче за 3-е место проиграли белорусам, лишившись возможности попасть на Олимпиаду в Лондон.

В 2015 году на домашнем чемпионате Европы не вышли из группы, заняв 3 место.

Результаты на молодёжных чемпионатах Европы 

 *В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Текущий состав команды 
Список футболистов, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 со сборными Англии и Андорры, которые состоялись 3 и 13 июня 2022 года соответственно.
 Матчи и голы приведены по состоянию на 14 июня 2022 года

Результаты и предстоящие матчи

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2021 

Пояснения к таблице:

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023

Отборочный турнир 

Пояснения к таблице:

Статистика 
Данные откорректированы по состоянию на 15 июня 2022 года

Игроки с наибольшим количеством матчей за молодёжную сборную

Лучшие бомбардиры молодёжной сборной Чехии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт молодёжной сборной

Футбол в Чехии
Чехия